La palabra Tehuacán se relaciona con los siguientes artículos:

Tehuacán: ciudad y cabecera municipal ubicada en el estado mexicano de Puebla.
Tehuacán: sitio precolombino de El Salvador ubicado en el departamento de San Vicente y el nombre de uno de los cacicazgos que formaban el Señorío de Cuzcatlán y tierra de dioses.